

Datas
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! width="150" rowspan="1"| Data
! width="150" rowspan="1"| Cidade
! width="200" rowspan="1"| Local
|- bgcolor="#DDDDDD"
|-
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center | 
|-
|align="center"|14 de mayo de 2011
|align="center"|São José dos Campos
|-
|align="center"|15 de mayo de 2011
|align="center"|Santa Bárbara d'Oeste
|align="center" rowspan="2"|Virada Cultural
|-
|align="center"|1 de octubre de 2011
|align="center"|São Paulo
|align="center"|Citibank Hall
|-
|align="center"|2 de octubre de 2011
|align="center"|Río de Janeiro
|align="center"|Rock In Rio
|-
|align="center"|23 de octubre de 2011
|align="center"|Río de Janeiro
|align="center"|Circo Voador
|-
|align="center"|7 de noviembre de 2011
|align="center"|Vila Velha
|align="center"|Ginásio Marista
|-
|align="center"|28 de noviembre de 2011
|align="center" rowspan="2"|Río de Janeiro
|align="center"|Mix Festival
|-
|align="center"|11 de diciembre de 2011
|align="center"|Marco Zero
|-
|align="center"|12 de diciembre de 2011
|align="center"|São Paulo
|align="center"|Kazebre Rock Bar
|-
|align="center"|20 de diciembre de 2011
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|31 de diciembre de 2011
|align="center"|São Paulo
|align="center"|Reveillon da Avenida Paulista
|-
|align="center"|9 de enero de 2012
|align="center"|Volta Redonda
|align="center"|-
|-
|align="center"|15 de enero de 2012
|align="center"|Florianópolis
|align="center"|Planeta Atlântida
|-
|align="center"|15 de febrero  de 2012
|align="center"|Brasília
|align="center"|Planeta Atlântida
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center | 
|-
|align="center"|21 de enero de 2012
|align="center"|Ciudad del Este
|align="center"|Ex - Aeropuerto
|-
|align="center"|22 de enero de 2012
|align="center"|Asunción
|align="center"|Jockey club paraguayo
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center | 
|-
|align="center"|26 de enero de 2012
|align="center"|Santiago
|align="center"| ?
|-
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center | 
|-
|align="center"|18 de marzo de 2012
|align="center"|Madrid
|align="center"|Palacio de Deportes
|-
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center | 
|-
|align="center"|16 de marzo de 2012
|align="center"|Lisboa
|align="center"|Pavilhão Atlântico
|-
| colspan=5 align=center | 
|-
|align="center"|25 de mayo de 2012
|align="center"|La Plata
|align="center"| Estadio Ciudad de La Plata
|-
|align="center"|26 de mayo de 2012
|align="center"|Buenos Aires
|align="center"| River Plate
|-
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"